Friedlander ist ein englischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Friedländer.

Namensträger 
 Albert H. Friedlander (1927–2004), Rabbiner und Gelehrter
 Eli Friedlander (* 1960), israelischer Philosoph
 Eric Friedlander (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Erik Friedlander (* 1960), US-amerikanischer Cellist, Komponist und Bandleader des Free und Creative Jazz
 Frederick Gerard Friedlander (1917–2001), britischer Mathematiker
 Gerhart Friedlander (1916–2009), US-amerikanischer Chemiker deutscher Herkunft
 Henry Friedlander (1930–2012), US-amerikanischer Historiker, Hochschullehrer und Holocaust-Überlebender
 John Friedlander (* 1941), kanadischer Mathematiker
 Judah Friedlander (* 1969), US-amerikanischer Komiker
 Kate Friedlander (1902–1949), österreichisch-britische Psychiaterin und Psychoanalytikerin
 Lee Friedlander (* 1934), US-amerikanischer Fotograf
 Margot Friedlander, (* 1921), deutsch-US-amerikanische Überlebende des Holocaust
 Marti Friedlander (1928–2016), neuseeländische Fotografin
 Mona Friedlander (1914–1993), englische Nationalspielerin im Eishockey und Pilotin
 Sheldon Kay Friedlander (1927–2007), US-amerikanischer Ingenieur und Aerosolforscher
 Susan Friedlander (* 1946), US-amerikanische Mathematikerin
 Tamara Awerbuch-Friedlander, US-amerikanische Biomathematikerin, Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin 

Familienname
Wohnstättenname
Englischer Personenname